

Nom de famille 

 Roger Ascot (1928-), écrivain et journaliste français.

Toponyme 

 Ascot, localité du Royaume-Uni.
 Ascot, ancienne municipalité du Québec.
 Ascot Corner, municipalité du Québec.

Divers 
 Ascot Elite Entertainment Group, société de distribution de cinéma suisse.
Patronyme français